

Patronyme 
  (née en 1954), auteure canadienne.
 Danielle van Herk, réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse australienne.

Divers 
 (1752) van Herk